Comella är ett släkte av fjärilar. Comella ingår i familjen Callidulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Comella